Родина Адамсів (також Сімейка Аддамс, Сімейка Адамсів) — вигадана сім'я.
 Родина Адамсів — комедійний телесеріал 1964—1966 років.
 Родина Адамсів — мультсеріал 1973—1974 років.
 Родина Адамсів — фільм 1991 року.
 Моральні цінності сімейки Аддамсів — фільм 1993 року.
 Возз'єднання сімейки Адамсів — фільм 1998 року.
 Родина Адамсів – мультфільм 2019 року.